Ю́эн Бре́мнер (; род. , Эдинбург, Шотландия) — шотландский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах «На игле» (1996) и «Кислотный дом» (1998).

Биография 
Юэн Бремнер родился в Эдинбурге в семье учителей. Окончил среднюю школу Портобелло. Первоначально Юэн хотел быть клоуном в цирке, но благодаря телевизионному директору Ричарду Бруксу ему была предоставлена возможность попасть в шоу-бизнес. Одной из первых заметных ролей была роль школьника из Глазго в фильме режиссёра Чарльза Гормли «Небесное преследование» (1986). Позже он получил одну из главных ролей в полнометражной адаптации рассказа  «Сновидение», снятой на студии BBC Scotland.

Фильмография

Примечания

Ссылки